Adelaide Orsola Appignani – soprano, direttore d'orchestra e compositrice italiana
 Marcello Appignani – musicista e compositore italiano
 Mario Appignani – personaggio televisivo, attivista e scrittore italiano
 Selvaggia Appignani, nota come Selvaggia Quattrini – attrice e doppiatrice italiana